Personen
 Christine Bulliard-Marbach (1959-), Zwitserse onderwijzeres en politica

Plaatsen
Duitsland:
 Marbach am Neckar, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Marburg-Marbach, een stadsdeel van Marburg in de Duitse deelstaat Hessen 
 Erfurt-Marbach, een stadsdeel van Erfurt in de Duitse deelstaat Thüringen
 Marbach (Herbertingen), een plaats in Baden-Württemberg

Oostenrijk:
 Marbach an der Donau, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk

Zwitserland:
 Marbach (Sankt Gallen), een gemeente in het Zwitserse kanton Sankt Gallen
 Marbach (Luzern), een gemeente in het Zwitserse kanton Luzern